Przibram ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Leo Przibram (1874–1944), österreichischer Biologe und Zoologe
 Karl Przibram  (1878–1973), österreichischer Physiker

Siehe auch: Pribram